Außendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Außendorfer (* 1940), italienische Rennrodlerin
 Walter Außendorfer (* 1939), italienischer Rennrodler